Drinda ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Drinda (1927–2005), deutscher Regisseur und Schauspieler
 Lea Drinda (* 2001), deutsche Fernsehschauspielerin